Der menschliche Faktor (engl.: The Human Factor) ist der Titel folgender Werke:
 Der menschliche Faktor (Graham Greene), Roman von Graham Greene aus dem Jahr 1978
 Der menschliche Faktor (1979), Spielfilm von Otto Preminger
 Der menschliche Faktor (2021), Spielfilm von Ronny Trocker